En nautisme, une glène est un cordage le plus souvent enroulé sur un rouleau.
 Pour la pêche, une glène est un panier couvert pour transporter des poissons.
 Pour l'anatomiste, une glène est une surface articulaire en forme de cavité arrondie dans laquelle s'applique un autre os - par exemple la glène de la scapula (ou omoplate) reçoit la tête de l'humérus.

Le mot « glène » est issu du mot grec signifiant « cavité ».